Wolfgang Soergel oder Wolfgang Sörgel ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Soergel (Paläontologe) (1887–1946), deutscher Geologe und Paläontologe
 Wolfgang Sörgel (1931–2010), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Soergel (Mathematiker) (* 1962), deutscher Mathematiker